Represión puede referirse a:

 Represión, acción y efecto de reprimir, en el sentido de contener, impedir o castigar un comportamiento social o político.

Tipos de represión
 Represión política
 Represión política en la Unión Soviética
 Represión política en España
 Represión franquista
 Represión de la masonería
 Represión de la masonería por las monarquías
 Represión de la masonería por los totalitarismos
 Represión de la masonería por las teocracias
 Represión psicoanalítica
 Represión sexual